Typ 173 oder Type 173 steht für:

 Peugeot Typ 173, Automodell der Marke Peugeot
 Bristol Type 173, Flugzeugtyp der Bristol Aeroplane Company